Валериа́новая кислота́ (пента́новая кислота́, химическая формула — С5Н10О2 или С4Н9СООН) —  cлабая химическая органическая кислота, относящаяся к классу предельных карбоновых кислот.

При стандартных условиях, валериановая кислота — это одноосновная карбоновая кислота, представляющая собой бесцветную жидкость с неприятным запахом. 

Соли и сложные эфиры валериановой кислоты называют валера́тами.

Нахождение в природе 
Валериановая кислота содержится в корневище и корнях валерианы.

Изомерия 

Валериановая кислота имеет 4 изомера:
 н-пентановая кислота: СН3-СН2-СН2-СН2-COOH
 3-метилбутановая кислота: СН3-CH(СН3)-СН2-СООН
 2-метилбутановая кислота: СН3-СН2-CH(СН3)-СООН
 2,2-диметилпропановая кислота: СН3-С(СН3)2-СООН

и 8 изомеров межклассовой изомерии:

 метиловый эфир масляной кислоты: CH3-CH2-CH2-COO-CH3
 метиловый эфир изомасляной кислоты: CH3-CH(CH3)-COO-CH3
 этиловый эфир пропионовой кислоты: CH3-CH2-COO-CH2-CH3
 пропиловый эфир уксусной кислоты: CH3-COO-CH2-CH2-CH3
 изопропиловый эфир уксусной кислоты: CH3-COO-CH(CH3)-CH3
 бутиловый эфир муравьиной кислоты: HCOO-CH2-CH2-CH2-CH3
 2-метилпропиловый эфир муравьиной кислоты: HCOO-CH2-CH(CH3)-CH3
 1-метилпропиловый эфир муравьиной кислоты: HCOO-CH(CH3)-CH2-CH3

Среди изомеров валериановой кислоты наибольшее значение имеет 3-метилбутановая кислота (изовалериановая кислота) СН3-CH(СН3)-СН2-СООН, которую получают из валерианового корня или синтетически. Она применяется для синтеза лекарственных веществ: валидола, бромурала и др., а также для химического синтеза рацематов аминокислоты валина.
В пищевой промышленности используют изоамиловый эфир изовалериановой кислоты (яблочная эссенция), также используется этиловый и пентиловый эфир валерьяновой кислоты.

Физические свойства 
Валериановая кислота — это бесцветная жидкость с неприятным запахом.

Получение 
CН3-СН2-СН2-СН2-СОН + 2Сu(OH)2 → С4Н9COOH + Cu2O + 2H2O (пентановая кислота (валериановая)+оксид меди (I)

Применение 
 Содержится в седативных лекарственных препаратах при повышенной нервной возбудимости, бессоннице, сердечных неврозах, спазмах кровеносных сосудов, гипертонии, мигрени, истерии, спазмах органов ЖКТ, почечной и печёночной коликах

Безопасность 
Обладает запахом рвоты и вызывает рвотный рефлекс у человека. При попадании на кожу или слизистые оболочки может вызвать ожоги.
Валериановая кислота имеет низкое давление пара при нормальных условиях и не угрожает дыхательным путям.
Она может быть опасна водной фауне и флоре, поэтому при сливании должна быть сильно разбавлена.

См. также 
 Жирные кислоты

Предельные карбоновые кислоты
Одноосновные карбоновые кислоты